Кра́сный Яр — рабочий посёлок в Любинском районе Омской области России.

Население —  чел. ().

Основан в 1752 году.

Физико-географическая характеристика 
Рабочий посёлок находится в пределах лесостепной зоны Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, на берегу озера Старица, на левой береговой террасе реки Иртыш. Высота центра — 82 метра над уровнем моря. Почвы — чернозёмы обыкновенные, в пойме реки Иртыш — пойменные кислые.
 Географическое положение
Красный Яр расположен в 48 км к северо-западу от областного центра города Омск на федеральной трассе  Тюмень-Ишим-Омск и 18 километрах от районного центра рабочего посёлка Любинский.
Климат
Климат резко континентальный, со значительными перепадами температур зимой и летом (согласно классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат (Dfb) с тёплым летом и холодной и продолжительной зимой). Многолетняя норма осадков — 396 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 63 мм, наименьшее в феврале и марте — по 14 мм. Среднегодовая температура положительная и составляет + 1,2° С, средняя температура января − 17,7° С, июля + 19,4° С.

История 
Основан в 1752 году как форпост с подчинением Омской крепости Тарского воеводства Тобольской провинции Сибирской губернии. Первыми жителями стали крестьяне, переселившиеся из Чернолуцкой слободы. Крестьяне осваивали плодородные прииртышские увалы и елани, занимались извозом и другими промыслами. В 1895 году открыта начальная школа. В 1930 году была организована сельхозартель «Красный Яр», которая существовала до 50-х годов, впоследствии вошла в состав госплемзавода «Северо-Любинский» как одно из отделений. В 1936 году в Красном Яре началось строительство молочно-консервного комбината. 17 мая 1939 года завод выпустил первую продукцию.

В годы Великой Отечественной войны из села на фронт ушло более 300 жителей, примерно треть из них не вернулась в родные края.

В 2014 году посёлок включён в список моногородов Российской Федерации с риском ухудшения социально-экономического положения

Население 

В 2018 году население насчитывается 7521 человек

Известные люди 
 Александр Иванович Горскин — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы

Уличная сеть

Транспорт 
Регулярное автобусное движение с Омского автовокзала (8:15 до 19:10) и маршрутное такси, интервал движения составляет 1—2 часа.

Также организованы движения от автостанции Красный Яр до станции Любинская и Ново-Архангеловка. С ост. «Столовая» есть возможность добраться в Большеречье, Тару и Тевриз.

Связь 
В посёлке действуют все основные операторы мобильной связи: МТС, Tele2, МегаФон и Билайн. Услуги стационарной телефонии осуществляет Омский филиал ОАО «Ростелеком».

Промышленность 
АО «Любинский молочноконсервный комбинат» — градообразующее предприятие посёлка.

Достопримечательности 
 Памятник воинам Великой Отечественной Войны (1941—1945 гг.)
 Памятник В. И. Ленину у молочноконсервного комбината
 Церковь у кладбища

Озеро «Старица Иртыша»

Примечания

Ссылки 

Посёлки городского типа Омской области
Населённые пункты Любинского района